Вальтер Йегер:
 Йегер, Вальтер  (1901—1975) — немецкий композитор.
 Йегер, Вальтер (1913—1976) — немецкий шахматист.